Bujard ist der Familienname folgender Personen:

 Alphons Bujard (1861–1917), deutscher Apotheker
 Hermann Bujard (1934–2020), deutscher Molekularbiologe
 Otker Bujard (1937–2013), deutscher Sozialwissenschaftler